Saarwerden bezeichnet

 eine historische Kleinstadt im Elsass im Kanton Sarre-Union, siehe Sarrewerden
 die ehemalige Grafschaft Saarwerden

Siehe auch:
 Neu-Saarwerden, heute Teil der Stadt Sarre-Union